Heraklion (schip, 1949), een Grieks schip dat verging op 8 december 1966
 Iraklion (stad), een stad in Griekenland, hoofdstad van het gelijknamige departement, en de regio en het eiland Kreta
 Iraklion (periferie-district), een periferie-district in Griekenland
 Luchthaven Iraklion, de eerste luchthaven op Kreta
 Kastro Team, voorheen Heraklion Kastro-Murcia, een Griekse wielerploeg